L'Ultima Tower est un projet de gratte-ciel à San Francisco conçu par l'architecte Eugene Tsui en 1991.  Cette tour permettrait d'accueillir jusqu'à 1 million de personnes et serait terminée en 2150. Elle comporterait 500 étages et atteindrait une hauteur de 3218 m (2 miles). Pour soutenir cette structure, le diamètre de sa base serait de 1828 m. Son coût est estimé à 150 milliards de dollars.

Notes et références 

Gratte-ciel à San Francisco
Gratte-ciel constituant une vision architecturale mesurant 500 mètres ou plus